Tamprusi bezeichnet
die Tamprusi (Volk) in Ghana
das Tampulma (Sprache), ihre Sprache, aus der Gruppe der Gur-Sprachen